Бобро́в — город (с 1711) в Воронежской области России.

Административный центр Бобровского района и городского поселения Бобров.

Город входит в список исторических городов России.

Население —  человек ().

География 
Город расположен на правом берегу реки Битюг (приток Дона), в 97 км от Воронежа. Железнодорожная станция Бобров на 213 км линии «Лиски—Поворино».

История 
На берегу реки Битюг, там, где позже вырос город, в документе 1685 года упоминается Бобровский откупной юрт (тюркское юрт «владение, земля»); название связано с существованием в этом месте бобрового промысла.

В 1698 году в этом юрте возникает селение Бобровская слобода, неофициально называемое также село или даже город Бобровск. Первоначально сюда были переселены служилые люди, потом дворцовые крестьяне из Ярославской и Костромской губерний.

В 1707 году был построен государев двор с бойницами и тремя башнями.

В 1708 году Бобровское было разграблено сообщниками Булавина.

В 1711 году часть жителей срытого Азова была поселена в Боброве в особой слободе получившей название Азовская.

В 1779 году Бобровская слобода преобразована в город Бобров, который некоторое время спустя стал административным центром Бобровского уезда.

В 1857—1863 годы в Боброве была построена и освящена Успенская церковь.

В 1909 году в городе появился телефон, в 1915 году — электричество.

Советская власть в Боброве была установлена 30 октября (12 ноября — по новому стилю) 1917 года. В годы Гражданской войны Бобровский уезд был местом ожесточённых боев, часто переходил из рук в руки. В 1918 году здесь был сформирован Бобровский полк Красной Армии.

В период Великой Отечественной войны Бобровский район являлся ближним тылом советских войск, неоднократно подвергался бомбардировкам, в результате чего полностью или частично были разрушены вокзал, казармы дорожных мастеров, 9 промышленных зданий и кирпичный завод,  здания,  магазины, больницы.

К лету 1942 года фронт подошёл вплотную к району. В городе был введён комендантский час, промышленные предприятия и учреждения были эвакуированы. В июле этого же года в район прибыла 25-я гвардейская стрелковая дивизия, она оборудовала полосу обороны от Боброва до села Буравль. В чём им помогали женщины Бобровского района. В Боброве был создан партизанский отряд и был сформирован отряд народного ополчения. Фашистские войска не вошли в Бобровский район и все приготовления не понадобились.

После войны Бобров был восстановлен, в 1947 году открыты новый парк (на месте снесенного Никольского собора) и стадион. В городе остался один действующий православный храм, это был Успенский храм на городском кладбище.

В 1993 году в город проведён газопровод. Это позволило перевести на природный газ котельные и начать газификацию индивидуальных домовладений.

В начале третьего тысячелетия в южной части города восстановлен Покровский храм.

В 2008 году сельские населенные пункты: Дом Торфопредприятия, кордон Азовский, железнодорожная будка 208 км, подчиненные администрации г. Бобров, включены в черту г. Бобров.

Флаг города Боброва 

Описание:
Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее у нижнего края зелёную полосу в 1/3 ширины полотнища, посередине полотнища изображение чёрного бобра.

Обоснование символики: 
Флаг отражает название города и разработан на основе герба города Боброва. Исторический герб города Боброва был пожалован императрицей Екатериной Великой 21 сентября 1781 года; подлинное описание исторического герба гласит: «…бобр въ серебряномъ поле, означающий имя сего города».
Главная фигура флага — бобр — является символом трудолюбия и настойчивости.
 Белый цвет — символ веры, чистоты, искренности, добродетели, невинности.
 Зелёный — символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, а также юности.
 Чёрный — символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, древности и вечности бытия.

Авторская группа:
 идея флага: Константин Мочёнов (Химки),
 обоснование символики: Юрий Коржик (Воронеж),
 компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва), Юрий Коржик (Воронеж).

Флаг города утверждён Решением Совета народных депутатов городского поселения «город Бобров» от 15 июня 2006 года № 6(18) и внесён в Государственный геральдический регистр под № 2378.

Источник: Сайт Союза Геральдистов России.

Население

Экономика 
 ООО «Бобровский сыродельный завод» (сырзавод)
ЗАО "ЗРМ Бобровский" (маслозавод)
 Маслобойный завод
 Пункт приёма вторсырья ООО "экоМИР"
 2 асфальтовых завода
 Мясоптицекомбинат основан в 1951 году. Из-за общего упадка промышленности закрылся в 2001 году. В 2003 году был выкуплен и далее в 2003—2006 годах проведена реконструкция производственных площадей и полное переоборудование под мясокомбинат (ООО «Мясокомбинат Бобровский»). В настоящее время выпускает мясо, мясные полуфабрикаты и колбасные изделия. На предприятии работает более 400 человек.
 Хлебозавод — ОАО «Бобровхлеб» (входит в Агропромышленную корпорацию «Стойленская Нива»).
 Фабрика музыкальных инструментов (ныне ЗАО «Аккорд»)
 Хранилище и переработка зерна ЗАО «Геркулес»
Завод напольных покрытий Green Forest

Образование 
В Боброве действуют следующие образовательные учреждения:
 7 детских садов. В 2011 году был открыт новый детский сад «Сказка» на 160 мест на ул. Краснофлотской.
 3 школы полного среднего образования, а также образовательный центр "Лидер" им А.В. Гордеева
 2 специальных школы-интерната: Бобровская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей и Бобровская школа-интернат для детей с отклонениями в развитии.
 Бобровский аграрно-индустриальный колледж имени М.Ф. Тимашовой.
 Воронежское областное училище культуры им. А. С. Суворина.
 Учреждения дополнительного образования: МБУ ДО Бобровский ДЮЦ "Радуга", Детско-юношеская спортивная школа, Ледовый дворец им. Вячеслава Фетисова, Детская школа искусств. в 2019 году было открыто Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бобровский образовательный центр "Лидер" имени А.В. Гордеева».

Городская застройка 

Планировка города прямоугольная. Город застроен преимущественно частными деревянными и кирпичными домами. В центре Боброва, на ул. Карла Маркса, есть квартал, застроенный 2-5 этажными домами, в обиходе известен как «микрорайон». С 2011 года ведётся расселение ветхих одноэтажных многоквартирных домов в центре города.

Спорт 
 В 2007 году открыто новое здание ДЮСШ г. Боброва с плавательным бассейном, строившееся с перерывами с начала 2000-х годов.
 В 2010 году был открыт Ледовый дворец. Его строительство осуществлялось в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006—2015 годы». В торжественном мероприятии по поводу открытия приняли участие председатель комиссии Совета Федерации по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения В. А. Фетисов и бывший тогда глава администрации Воронежской области А. В. Гордеев.
 В 2010 году реконструирован городской стадион.

СМИ

Примечания

Литература

Ссылки 

 Бобров городской интернет портал
 Погода в городе Боброве
 ООО "экоМИР"
 Официальный сайт Администрации городского поселения город Бобров Бобровского района Воронежской области
 
 Бобровский муниципальный район 
 

 

Бобров
Районные центры Воронежской области
Города, основанные в XVIII веке
Населённые пункты на реке Битюг